Этот список содержит перечень военных верфей США.

примечание:
 ПЛ — подводные лодки; АВ — авианосцы; КР — крейсера; ЭМ — эсминцы; ДК — десантные корабли; прочее — фрегаты, корабли Береговой охраны, катера
 При щелчке мышкой по знаку «Х» в таблице для верфи выводится список кораблей соответствующего типа
 NY — Navy Yard; NSY — Naval Shipyard; SY — Shipyard; SYs — Shipyards; SB — Shipbuilding.

Примечания

Ссылки 
 верфи США на сайте globalsecurity.org 

Судостроительные предприятия США